Тюменская ТЭЦ — предприятия энергетики в городе Тюмень:

 Тюменская ТЭЦ-1
 Тюменская ТЭЦ-2